Unter der Gattung II b alt ordnete 1868 die Großherzogliche Badische Staatsbahn bei der Einführung neuer Gattungsbezeichnungen ältere 1A1 n2-Dampflokomotiven ein.

 Gattung II 
 Gattung III c
 Gattung IV

Dampflokomotive Achsfolge 1A1
002 B Alt